Khāneqāh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Khāneqāh Bar, ort, Gilan, 
 Khāneqāh-e Vostá, ort, Kermanshah, 
 Khāneqāh (ort i Iran), Ardabil, 

Robotskapade Iranförgreningar